I Campionati del mondo di triathlon del 1999 (XI edizione) si sono tenuti a Montréal, Canada in data 12 settembre 1999.

Tra gli uomini ha vinto il kazako Dmitriy Gaag, mentre la gara femminile è andata all'australiana Loretta Harrop.

La gara junior ha visto trionfare l'australiano Courtney Atkinson e la britannica Annaliese Heard.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 1999
Triathlon ai Giochi panamericani
Giochi panamericani di triathlon del 1999

Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive a Montréal
Triathlon nel 1999